Кубок Швейцарії з футболу 2004–2005 — 80-й розіграш кубкового футбольного турніру у Швейцарії. Титул всьоме здобув Цюрих.

Календар

1/32 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 вересня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 вересня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 вересня 2004

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 жовтня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 жовтня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 жовтня 2004

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 листопада 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 листопада 2004

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 лютого 2005

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 квітня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 квітня 2005

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Швейцарії на soccerway 
 Кубок Швейцарії на rsssf  

2004–2005
Швейцарія
Швейцарія
2004 у швейцарському спорті
2005 у швейцарському спорті